Ла́рин (Ла́рина) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от Ларя, уменьшительное от Илларион, Лавр, Филарет.

Известные носители 
 Ларин, Андрей Васильевич (1911—1981) — старший сержант Красной армии, Герой Советского Союза.
 
 Ларин, Анатолий Павлович (род. 1935) — советский и российский генерал-лейтенант
 
 Ларин, Василий Михайлович (1908—1957) — советский генерал-майор.
 
 Ларин, Виталий Филиппович (1895—1937) — работник партийных и советских организаций на Дону.
 
 Ларин, Владислав Владимирович (род. 1995) — российский тхэквондист.
 Ларин, Геннадий Матвеевич (1939—2009) — российский химик, доктор химических наук, профессор.
 Ларин, Георгий Иванович (1935—2018) — советский гандболист и тренер.
 
 
 
 Ларин, Игорь Николаевич (род. 1962) — русский театральный актёр, режиссёр.
 Ларин, Илларион Иванович (1903—1942) — политработник РККА, генерал-майор.
 Ларин, Кайл (род. 1995) — канадский футболист.
 Ларин, Камиль Шамильевич (род. 1966) — российский актёр и телеведущий, комик.
 Ларин, Марат Александрович (род. 1931) — советский телеоператор и режиссёр, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1996).
 
 Ларин, Моисей Нисонович (1902—1968) — советский металловед.
 Ларин, Николай Владимирович (1918—1982) — Герой Советского Союза.
 Ларин, Олег Игоревич (род. 1938) — русский писатель и журналист.
 Ларин, Пётр Данилович (1735—1778) — инициатор создания первого банка в Рязанской губернии, меценат и благотворитель, купец.
 
 Ларин, Степан Кузьмич (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Ларин, Тимофей Филатович (1901—1974) — советский организатор угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Ларин, Фёдор Иванович (1923—1943) — советский артиллерист.
 
 Ларин, Яков Васильевич (1904 — ?) — председатель Сталинградского областного исполнительного комитета.



См. также 
 Мальдивский лари (лари́н) — разменная денежная единица Мальдив, 1/100 мальдивской руфии
 Ларин Параске — псевдоним Праско́вьи Ники́тичны Ники́тиной, ижорской рунопевицы
 Ларины — род долгоносиков из подсемейства Lixinae.

Примечания